Kuga, localité au Japon,
 District de Kuga, district du Japon.